Пять гривен ():
 Пять гривен (банкнота)
 Пять гривен (монета)

Деньги Украины